Ова одредница се може односити на неколико појмова

 Напон, као појам у механици
 Електрични напон је појам везан за електротехнику, разлика потенцијала
 Хидростатички напон је појам из физике, везан за разлику притисака у хидростатици
 Напон паре